Fiedor ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Fiedor (* 1946), polnischer Biathlet
 Erwin Fiedor (1943–2012), polnischer Skisportler
 Wiesław Fiedor (* 1964), polnischer Behindertensportler